

Geografia 
 Lindenau – comune tedesco del Brandeburgo

Persone 
 Bernhard von Lindenau – astronomo e politico tedesco
 Jan Lindenau – politico tedesco

Altro 
 9322 Lindenau – asteroide della fascia principale